Джем:
 Джем — пищевой продукт на основе ягод или фруктов
 Джем-сейшн — совместная музыкальная сессия; действо, когда музыканты собираются и играют без особых приготовлений и определённого соглашения
 Бронепалубные крейсера типа «Джем» — серия крейсеров 3-го класса британского королевского флота, построенная в начале XX века
 «Джем» — кличка российского преступника, «криминального авторитета» с Дальнего Востока Евгения Васина
 Джем — имя:
 Джем (султан) (1459—1495) — османский принц, младший сын султана Мехмеда II
 Давран, Джем (род. 1964) — турецкий актёр
 Йылмаз, Джем (род. 1973) — турецкий актёр, юморист, карикатурист и сценарист
 Оздемир, Джем (род. 1965) — немецкий государственный и политический деятель турецкого происхождения
 Джем — фамилия:
 Джем, Исмаил (1940—2007) — турецкий политик и журналист
 Махмуд Джем (1880—1969) — премьер-министра Ирана (1935—1939)
 Ферейдун Джем (1914—2000) — иранский генерал, сын Махмуда Джема

Топоним 
 Джем (округ, Айдахо), США
 Джем-Лейк (город, Миннесота), США
 эль-Джем — город в Тунисе, в вилайете Махдия

См. также 
 JAM